Redux peut signifier:

Arts et médias 

 , un adjectif signifiant "ramené, restauré" utilisé dans la littérature, les films et les jeux vidéo 
 "Redux" ( The X-Files ), un épisode en deux parties de The X ‑ Files 
 , un épisode de Homeland 
 , un album d'Adam Ant 
 , un EP d'Amebix 
 , un jeu vidéo Dreamcast par la suite rendu accessible en ligne

Autres utilisations 

 Redux, un adhésif pour avion 
 Redux (drogue), un médicament amaigrissant retiré en 1997 
 Redux, une bibliothèque JavaScript pour gérer l'état des interfaces utilisateur

Voir également 

 Remix 
 Redox